Captain Zoom kan syfta på:

 Captain Zoom – en rollfigur i filmen Zoom 
 The Adventures of Captain Zoom in Outer Space – en amerikansk film från 1995